

Patronyme 

 Ernest Mame (1805-1883), personnalité politique française ;
 Alfred Mame (1811-1893), son cousin, imprimeur et éditeur français.

Toponyme 

 Hôtel Mame, hôtel particulier français à Tours ;
 Hôtel Mame, hôtel particulier français à Angers ;
 Mame, ruisseau français de la Charente-Maritime ;
 Site Mame, zone industrielle française de Tours.

Titres 

 Mame (1966), comédie musicale américaine ;
 Mame (1974), film musical américain ;
 Put the Blame on Mame (1946), chanson américaine d’Allan Roberts et Doris Fisher.

Autres 

 Mame (1833-), imprimeur et maison d'édition français ;
 Mame (1950-2010), imprimerie français de Tours.

Acronymes 

 MAME, logiciel d'émulation de systèmes de jeux d'arcade.
